Провинция Нельсон была основана в 1853 году в соответствии с конституционным актом Новой Зеландии 1852 года и первоначально охватывала верх Южного острова, включая все современные районы Буллер, Каикоура, Марлборо и Тасман, а также город Нельсон, район Грей к северу от реки Грей, район Хурунуи к северу от реки Хурунуй. Она была уменьшена в размере в результате создания провинции Марлборо в ноябре 1859 года, а затем упразднена в 1876 году вместе со всеми провинциями Новой Зеландии.

Территория 

Первоначально провинция Нельсон охватывала весь север Южного острова. 1 ноября 1859 года провинция Марлборо откололась от провинции Нельсон, поскольку большую часть доходов Совет провинции получал от продажи земли в регионе Марлборо, но средства тратились в основном на нужды региона Нельсон. Продажи земли в Нельсоне и Марлборо принесли Совету провинции Нельсон 33 000 фунтов стерлингов и 160 000 фунтов стерлингов соответственно. Из общей суммы на благо региона Марлборо были потрачены 200 фунтов стерлингов. Существовал значительный конфликт между политикой суперинтенданта Джона Перри Робинсона по поддержке мелких землевладельцев и целями крупных скотовладельцев в долине Вайрау. Закон о новых провинциях 1858 года позволял отделить часть провинции, если территория была достаточно большой, и многие избиратели поддержали такой шаг. Петиция была подписана почти всеми поселенцами Вайрау; против набралось лишь шесть голосов. Об образовании новой провинции Мальборо было объявлено 4 октября 1859 года.

На перспективу, к провинции Марлборо отошли и районы Нельсона, которые позже образовались в результате административного урегулирования в 1876 году в пяти административных районах: Бленем, покрывающий 17,7 км² (6,8 миль2); Пиктон, покрывающий 4,2 км² (1,6 миль2); Каикоура, охватывающий 2 348 км² (907 миль2); и Марлборо, охватывающий 10 478 км² (4046 миль2), который включает в себя бывший округ Саундс, объединившийся с округом Марлборо до 1913 года из-за немногочисленного населения, с целью в будущем сформировать свой собственный окружной совет.

История 

Совет провинции Нельсон был создан и насчитывал в своем составе пятнадцать членов. Сама провинция была поделена на семь избирательных округов для выборов суперинтенданта и членов совета провинции. Это районы: город Нельсон, пять членов; пригородные районы, один член; восточный район Ваими, два члена; западный район Ваими, один член; южный район Ваими, два члена; Мотуэка и район залива Massacre, два члена; округ Вайрау, два члена.

В выборах первого суперинтенданта Нельсона участвовали три кандидата; Эдвард Стаффорд, Фрэнсис Джоли и Джон Уоринг Сакстон. Выборы состоялись 1 августа 1853 года и привели к тому, что Эдвард Стаффорд стал первым суперинтендантом Нельсона. Окончательные результаты выборов гласили: Стаффорд (251), Сакстон (206) и Джоли (130). Эдвард Стаффорд запомнился тем, что его система бесплатного, светского и обязательного образования стала образцом для Новой Зеландии. Позже эта «система Нельсона» была введена во всех государственных начальных школах в 1877 году.

Город Нельсон был назначен резиденцией правительства, и 26 августа 1859 года суперинтендант Джон Перри Робинсон заложил первый камень в здание правительства провинции в Нельсоне. Здание располагалось на площади Альбион на Бридж-стрит. Оно был спроектировано приглашенным архитектором Максвеллом Бери, и он смоделировал его в Астон Холле недалеко от Бирмингема. В то время как Астон Холл был построен из камня, правительственные здания возвели из дерева. В итоге, в течение нескольких лет они разрушились и опустели. После многочисленных споров, их снесли в 1969 году. Сейчас на их месте стоит здание окружного суда Нельсона.

Во время Первой войны в Таранаки в 1860 году около 1200 поселенцев из Таранаки, включая женщин и детей, были переселены в Нельсон. Совет провинции финансировал строительство коттеджей, известных как «Дома Таранаки», для проживания беженцев. После прекращения военных действий беженцам предложили вернуться обратно в Таранаки, большинство воспользовалось этим предложением, но некоторые решили остаться в Нельсоне.

В период с 1853 по 1873 год территория, которая позже стала округом Грей, управлялась и как часть провинции Нельсон, и как часть провинции Кентербери (часть Кентербери была переведена во вновь созданную провинцию Уэстленд в 1873 году). Граница между провинциями была установлена как линия от истока реки Хурунуи до озера Браннер во времена, когда район был практически необитаем. Но золотая лихорадка Западного побережья охватила и территорию границы, создав при этом демографический бум. В 1866 году возникло предложение аннексировать участки в провинции Кентербери, включая город Греймут и сельскую местность на юге, и поставить под контроль и управление исключительно провинции Нельсон.

Упразднение 
Провинция Нельсон была упразднена в соответствии с Законом об упразднении провинций 1876 года, а с 1 января 1877 года её прежние округа управлялись рядом вновь образованных районов и округов.

День годовщины 
Законодательство Новой Зеландии предусматривает праздничный день в честь годовщины каждой провинции

Суперинтенданты 

В провинции Нельсон было четыре суперинтенданта:

Избиравшиеся члены

Смежные провинции 
 Марлборо — на северо-востоке
 Кентербери — на юго-востоке
 Уэстленд — на юго-западе

Примечания

Ссылки 
 Nelson Province and Provincial District
 The seal of Nelson Province
 Map of the old provincial boundaries

Регионы Новой Зеландии
Административные единицы по алфавиту